Тю́ри () — город без муниципального статуса в центре Эстонии в уезде Ярвамаа, является волостным центром и составной частью волости Тюри. Расположен на реке Пярну. Железнодорожная станция на линии Таллин — Вильянди. Имеется храм Святой Троицы (Эстонская православная церковь Московского Патриархата).

В 1950—1959 годах был центром Тюриского района.

Города-побратимы 
  Альтеа, Испания
  Бад-Кёцтинг, Германия
  Бандоран, Ирландия
  Белладжо, Италия
  Гранвиль, Франция
  Зволен, Словакия
  Инкоо, Финляндия
  Карккила, Финляндия
  Киикала, Финляндия
  Кёсег, Венгрия
  Лоймаа, Финляндия
  Марсаскала, Мальта
  Меерссен, Нидерланды
  Нидеранвен, Люксембург
  Омоль, Швеция
  Превеза, Греция
  Пренай, Литва
  Сезимбра, Португалия
  Сигулда, Латвия
  Сиунтио, Финляндия
  Сушице, Чехия
  Сякюля, Финляндия
  Укселёсунд, Швеция
  Уффализ, Бельгия
  Фрогн, Норвегия
  Хойна, Польша
  Хольстебро, Дания
  Шерборн, Великобритания
  Юденбург, Австрия

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Тюриский Свято-Троицкий храм
 

Города Эстонии
Ярвамаа